Friedrich Fellner ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Fellner (Zeichner) (1801–1859), deutscher Jurist, Zeichner und Illustrator
 Friedrich Franz Fellner (1826–1901), deutscher Bankier und Gutsbesitzer

Siehe auch:
 Fritz Fellner (Friedrich Karl Paul Fellner; 1922–2012), österreichischer Historiker